Reiherbach heißen folgende geographische Objekte:

Ortslagen:
 Reiherbach (Gemeinde Vorau), Ortslage der Ortschaft Vornholz bei Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Gewässer:

 Reiherbach (Alb), linker Teilungsarm der Alb zwischen Weiherfeld und Dammerstock, kreisfreies Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Reiherbach (Edersee), linker Zufluss der Eder bzw. Zufluss des Edersees bei Nieder-Werbe (Waldeck), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Reiherbach (Lutter), linker Zufluss der Lutter bei Isselhorst (Gütersloh), Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Reiherbach (Weser), rechter Zufluss der Weser bei Bodenfelde, Landkreis Northeim, Niedersachsen

Siehe auch:
 Reiher- und Röhrbach